Шири́нка:

 Ширинка — гульфик, элемент одежды.
 Ширинка — короткое полотнище, используемое для русского женского головного убора рушника, или передника.
 Ширинка — квадратное углубление (кессон) в древнерусской архитектуре.
 Ширинка — река в Ярославской области, приток Пахны.
 «Ширинка» — художественный фильм 2015 года, американский триллер Моры Стивенс.